Руссин — коммуна во Франции, департамент Шаранта
 Руссин — коммуна во Франции, департамент Эндр